AirPort Time Capsule, een combinatie van een router en een NAS van het Amerikaanse elektronicabedrijf Apple
 Time Capsule (Elvin Jones), een album van de Amerikaanse drummer Elvin Jones
 Time Capsule (Fingathing), een compilatie van de eerste drie albums van de Britse band Fingathing
 Time Capsule (Marxman), het tweede en laatste album van de hiphopgroep Marxman
 Time Capsule (Parks and Recreation), de derde aflevering van het derde seizoen van de Amerikaanse televisieserie Parks and Recreation
 Time Capsule: Songs for a Future Generation, een compilatie van de Amerikaanse rockband The B-52's